Tihanyi Béla (1883–1941) színész, színházi rendező
 Tihanyi Béla (1887–1944) piarista szerzetes, gimnáziumi tanár